Натуральне число 1306
 1306 рік до нашої ери
 1306 рік нашої ери